Влади́мир О́сипов: Осипов, Владимир Алексеевич — депутат Верховного Совета СССР 11 созыва.
 
 Осипов, Владимир Дмитриевич (1928—1976) — советский журналист-международник.
 Осипов, Владимир Ильич (1958—2010) — российский актёр, режиссёр-документалист, поэт.
 
 Осипов, Владимир Никитич (1872 — после 1950) — русский художник, полковник, с 1920 г. жил в Китае.
 
 Осипов, Владимир Павлович (1952—2014) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Осипов, Владимир Семёнович (1921—1983) — советский футболист, судья, функционер.

  (1907—1998) — американский архитектор.

Примечания